Xanthipposz, Melasz kalüdóni királyfi fia
 Xanthipposz, Ariphron fia, Periklész apja